Lente ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Lente (1649–1725), dänischer Diplomat und Beamter, Oberkriegssekretär 
 Erica van Lente (* 1979), niederländische Politikerin (PvdA) und Bürgermeisterin
 Johann Hugo von Lente (1640–1718), deutscher Jurist, Diplomat und Staatsmann 
 Theodor Lente (1605–1668), deutscher Kanzler, königlich dänisch-norwegischer Rat und Diplomat

Lente steht außerdem für:
 Lente (Fluss), Fluss in der Toskana

Siehe auch:
 Lenthe (Begriffsklärung)